Населені пункти в Чехії:

 Гусінец (Прахатіце)
 Гусінец (Прага-схід)